Bom (wapen), een explosief, dat wordt gebruikt als wapen
 Vuurwerkbom, een zelfgemaakte bom samengesteld uit vuurwerk
 Bomschuit, een klassiek type zeilschip in de visserij
 Bewust ongehuwde moeder, een term die in 1977 is geïntroduceerd
 Bommetje, een waterzuil, veroorzaakt door op een bepaalde manier in het water te springen
 Atoombom, ook wel aangeduid als de bom
 Vulkanische bom, een groot brokstuk bij een vulkaanuitbarsting
 Zure bom, een grote augurk
 Gasfles, in Surinaams Nederlands bom of gasbom
 Gascilinder, in Surinaams Nederlands bom of gasbom
 Bewegen Op Muziek of BOMmen, een lichamelijke oefening
 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, een participatiemaatschappij
 Byte order mark, een term uit de informatica
 Business Object Model, een term uit de informatica om gebruikte begippen binnen een organisatie te modelleren
 Stuklijst (Engels: bill of materials)

Personen met de achternaam (De) Bom
 Frits Bom, een Nederlandse presentator
 Gerardus Theodorus Bom, uitgever van boeken
 Hendrik Arnold Bom, drost van Bredevoort
 Jan Bom, een Nederlands dammer
 Michel de Bom, een stripauteur bekend onder de naam "Bom"

Zie ook 
 De bom (doorverwijspagina)